Right Here (Departed), premier single de Brandy.
 Right Here, chanson de SWV.